Ceccarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Ceccarelli (1532–1583), italienischer Urkundenfälscher
 André Ceccarelli (Spitzname Dédé; * 1946), französischer Jazz- und Rock-Schlagzeuger
 Art Ceccarelli (1930–2012), US-amerikanischer Baseballspieler
 Benedetta Ceccarelli (* 1980), italienische Leichtathletin
 Daniela Ceccarelli (* 1975), italienische Skirennläuferin und Olympiasiegerin
 Davide Ceccarelli (* 1961), italienischer Basketballspieler und -trainer
 Domenico Ceccarelli (1905–1985), italienischer Boxer
 Fabio Ceccarelli (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Francesco Ceccarelli (1752–1814), italienischer Sopran/Kastrat
 Franco Ceccarelli (1942–2012), italienischer Musiker
 Galeno Ceccarelli (1889–1970), italienischer Chirurg
 Giampiero Ceccarelli (* 1948), italienischer Fußballspieler und -scout
 Giancarlo Ceccarelli (* 1956), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Ceccarelli (* 1967), italienischer Jazzmusiker
 Giuseppe Ceccarelli, auch Ceccarius (1889–1972), italienischer Journalist
 Isaiah Ceccarelli (* 1978), kanadischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Lanfranco Ceccarelli (1931–2005), italienischer Filmschaffender und Darsteller
 Luca Ceccarelli (Filmschaffender), italienischer Schauspieler und Filmschaffender 
 Luca Ceccarelli (Fußballspieler, 20. März 1983) (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Luca Ceccarelli (Fußballspieler, 24. März 1983) (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Mattia Ceccarelli (* 1988), italienischer Triathlet
 Naddo Ceccarelli (aktiv zwischen 1330 und 1360), italienischer Maler
 Nerone Ceccarelli (1937–1996), italienischer Bildhauer und Künstler
 Pietro Cesare Ceccarelli (um 1842–1886), italienischer Anarchist

 Samuele Ceccarelli (* 2000), italienischer Leichtathlet
 Sandra Ceccarelli (* 1967), italienische Schauspielerin
 Stefano Ceccarelli, italienischer Stuntman und Darsteller
 Ubaldo Ceccarelli (1862–????), italienischer Bass
 Ugo Ceccarelli (1911–1940), italienischer Moderner Fünfkämpfer
 Vincenzo Ceccarelli (* 1960), italienischer Politiker